Davanzati – famiglia patrizia di Firenze
 Bernardo Davanzati – economista, agronomo, erudito e storico italiano
 Chiaro Davanzati – poeta italiano
 Domenico Forges Davanzati – politico e religioso italiano
 Domenico Forges-Davanzati – produttore cinematografico italiano
 Giulio Forges Davanzati – attore italiano
 Giuseppe Antonio Davanzati – patriarca cattolico italiano
 Roberto Forges Davanzati – politico e giornalista italiano
 Stefano Davanzati – attore cinematografico italiano